Underworld (album), een muziekalbum van de Amerikaanse band Symphony X
 Underworld (band), een Britse band die house-, techno- en elektromuziek maakt
 Underworld (1927), een film onder regie van Josef von Sternberg
 Underworld (1936), een film onder regie van Oscar Micheaux
 Underworld (1985), een film van Clive Barker en James Caplin
 Underworld (1996), een film onder regie van Roger Christian
 Underworld (franchise), een filmfranchise
 Underworld (2003), de eerste film van de franchise, onder regie van Len Wiseman
 Underworld (Doctor Who), een verhaallijn in de televisieserie Doctor Who, uitgezonden in januari 1978